Montcada (llinatge), llinatge noble de gran importància als comtats catalans i el Regne d'Aragó juntament amb els Cardona 
 Toponímia:
 Montcada (Horta Nord), municipi de l'Horta Nord 
 Montcada i Reixac, municipi del Vallès Occidental 
 Serra de Montcada al Vallès Occidental
 Castell de Montcada
 Castell dels Montcada, a Vic
 Partida de Montcada, partida de Lleida.